Le US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 6 au  au  à Houston, au Texas.

Jack Sock remporte le simple messieurs. En finale, il bat Sam Querrey, décrochant à cette occasion son  en simple sur le circuit ATP.

L'épreuve de double est remportée par Ričardas Berankis et Teymuraz Gabashvili.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Houston
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en avril 2015
Sport au Texas en 2015
Sport aux États-Unis en avril 2015